Joseni se poate referi la:

 Joseni, Buzău, Muntenia
 Joseni, mai demult: Alfalău (,  "Satul de Jos Giurgeu(lui)"), Depresiunea Giurgeu, Harghita, Transilvania

Vezi și 
 Josani
 Josan, Josanu
 Suseni

Toponime românești